Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Callejo – hiszpański piłkarz
 Luis Callejo – hiszpański aktor teatralny, filmowy i telewizyjny